Мэдсен () — фамилия.
 Мэдсен, Майкл (род. 1958) — американский актёр.
 Мэдсен, Вирджиния (род. 1961) — американская актриса, продюсер.

См. также